Флоранс Ванида Февр — французско-таиландская актриса и модель, в первую очередь известная по роли Джульетты в сериале «Пространство», а также роли Синары в сериале «Агенты «Щ.И.Т.»».

Карьера 
Февр родилась на юге Франции, в городе Экс-ан-Прованс. Она и её семья переехали в Бангкок, Таиланд, где Флоренс начала свою актерскую карьеру в возрасте 13 лет. Она постоянно принимала участие в различных телевизионных сериалах для подростков. Когда она окончила среднюю школу, она была выбрана на ведущую роль в фильме The Siam Renaissance, второй по известности фильм в Таиланде. Она была номинирована на награду лучшей актрисы на международном кинофестивале в Бангкоке. Затем она переехала в Нью-Йорк, где снялась в фильмах Chok-Dee и The Elephant King. Февр участвовала сериалах Последователи и Как преуспеть в Америке.

В 2015 году Февр сыграла одну из ведущих ролей Джульетты в сериале Пространство. При подготовке к роли Февр перечитала одноименную серию Экспансия.

В 2017 году Флоренс сыграла второстепенную роль Синары в сериале Агенты «Щ.И.Т.». Для роли ей специально наносили грим на лицо и открытые участки кожи.

Фильмография

Примечания

Ссылки